Initial D peut désigner :
 Initial D, un seinen manga japonais et son adaptation en anime ;
 Initial D, une adaptation cinématographique chinoise du manga et de l'anime ;
 Initial D Arcade Stage, une série de jeux vidéo inspirée des mêmes œuvres.